Межовский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Межовский сельсовет — в Большемуртинском районе Красноярского края.
 Межовский сельсовет — в Саянском районе Красноярского края.